Craigton bezeichnet folgende schottische Orte:

 Craigton (Carnoustie), Angus
 Craigton (East Dunbartonshire)
 Craigton (Glasgow)
 Craigton (Highland)
 Craigton (Kirriemuir), Angus